Walter Scott peut désigner :
 Walter Scott (1771-1832), poète et écrivain écossais ;
 Walter Scott (v.1840-?), typographe américain, inventeur de la première cantine roulante aux États-Unis en 1872 ;
 Thomas Walter Scott (1867 – 1938), premier premier ministre de la province canadienne de  Saskatchewan ;
 Walter Scott (1965-2015), tué par un policier en 2015 (voir Affaire Walter Scott) ;
 Walter Scott (1565-1611),  Lord Scott de Buccleuch, aristocrate écossais, connu sous le nom de « Buccleuch l'audacieux », chef de l'incursion de Kinmont Willie ;
 Walter Scott (1606-1633),  comte de Buccleuch, aristocrate écossais ;
 Walter Montagu-Douglas-Scott (1806 – 1884),  duc de Buccleuch et  duc de Queensberry, aristocrate et homme politique écossais ;
 Walter Montagu-Douglas-Scott (1894 – 1973),  duc de Buccleuch et  de Queensberry, homme politique et pair conservateur écossais ;
 Walter Francis John Scott dit John Scott (né en 1923),  duc de Buccleuch et  de Queensberry, homme politique, propriétaire terrien, pair, et millionnaire écossais ;
 Walter Dill Scott (1869-1955), psychologue américain.